Pawel Platonau (, vor allem in der englischen Transkription bekannt als Pavel Platonov ; * 28. September 1983 in Minsk, Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, UdSSR) ist ein belarussischer Tischtennisspieler. Er wurde acht Mal belarussischer Meister. 2010 wurde er mit der Mannschaft Vize-Europameister, 2013 und 2015 gewann das Team Bronze.

Werdegang 
Pawel Platonau begann seine Karriere in der russischen Superliga und spielte danach bei Vereinen in Frankreich, Polen und Belgien. In der Saison 2019/20 spielt der Belarusse beim deutschen Bundesligisten TTC GW Bad Hamm.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website von (tt-infos.de) (abgerufen am 10. Februar 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Teilnehmer an den Europaspielen (Belarus)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Sowjetbürger
Belarusse
Geboren 1983
Mann